Unione dei Giovani Comunisti (Cuba), organizzazione giovanile cubana
Unione dei Giovani Comunisti (Romania), organizzazione giovanile rumena